Lathrop Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Lathrop Township, du comté de Clinton dans le Missouri.
 , du comté de Susquehanna en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships